Hollandia
Ried, Franekeradeel község egyik települése 

 Németország
Ried, település Bajorországban, Aichach-Friedberg járásban 
Ried, település Bajorországban, a korábban önálló Trauchgau község része 

 Ausztria
 Ried im Innkreis, város Felső-Ausztriában
 Ried im Oberinntal, település Tirolban
 Ried im Traunkreis, település Felső-Ausztriában
 Ried im Zillertal, település Tirolban
 Ried in der Riedmark, település Felső-Ausztriában

 Ried im Innkreis-i járás, járás Felső-Ausztriában

 Svájc
 Ried bei Kerzers, település Fribourg kantonban
 Ried-Brig, település Wallis kantonban